

Geografia

Barham (Australia)

Barham (Cambridgeshire)
Barham (Kent)
Barham (Suffolk)